Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2009 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2009 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine acht Ersatzspieler melden, allerdings schöpfte nur der SCC Sabadell das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Linex-Magic Mérida, CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz, CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco, UGA Barcelona und CA Universidad de Oviedo setzten je sieben Spieler ein, während beim SCC Sabadell elf Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 98 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten 14 die maximale Zahl von 7 Partien.

Punktbeste Spieler waren Alexei Schirow (CA Linex-Magic Mérida) und Iván Salgado López (CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz) mit je 6 Punkten aus 7 Partien. Jeweils 5,5 Punkte aus 7 Partien erreichten Loek van Wely (Kutxa-Gros XT), Iwan Tscheparinow, Fabiano Caruana und Manuel Pérez Candelario (alle CA Linex-Magic Mérida). Santiago González de la Torre (Kutxa-Gros XT) und Arturo Vidarte Morales (UE Montcada) erreichten 100 %, dabei spielte González de la Torre zwei Partien, Vidarte Morales eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von September 2009; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, COL = Kolumbien, CUB = Kuba, CZE = Tschechische Republik, ECU = Ecuador, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, MEX = Mexiko, NED = Niederlande, PER = Peru, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, URU = Uruguay, UZB = Usbekistan
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von September 2009
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Linex-Magic Mérida

CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz

Kutxa-Gros XT

SCC Sabadell

CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco

CA Solvay Torrelavega

CA Reverté Albox

UGA Barcelona

CCA CajaCanarias Santa Cruz

UE Montcada

CA Universidad de Oviedo

CA Jaime Casas Monzón

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde.

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde 1 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Vorrunde 2 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Endrunde bei olimpbase.org (englisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2009